Обетова́нная земля́ — земля, которую, согласно Танаху (еврейской Библии), Бог обещал и впоследствии дал Аврааму и его потомкам.
 «Обетованная земля» — пьеса Сомерсета Моэма (1913).
 «» — немой фильм по пьесе Моэма (США, 1917).
 «Обетованная земля» — одна из серий телесериала «За гранью возможного»